Franz Reuther ist der Name folgender Personen:

* Franz Reuther (Politiker) (1881–1957), deutscher Politiker (SPD)
 Franz Reuther (Sänger) (1899–1970), österreichischer Opernsänger (Bassbariton)
 Franz Reuther, Geburtsname von Frank Farian (* 1941), deutscher Musikproduzent, Komponist und Sänger 

Siehe auch:
 Franz Reuter